Mandiraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mandiraja, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Mandiraja, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar